Lusaghbyur  peur faire référence à :
 Lusaghbyur, communauté rurale du marz de Lorri en Arménie
 Lusaghbyur, communauté rurale du marz de Shirak en Arménie.